La route départementale 26, ou RD 26, ou D26, est située :

 dans le département des Hautes-Pyrénées, elle relie Lugagnan à Izaourt.
 dans le département de la Haute-Savoie, elle relie Thonon-les-Bains à Saint-Jeoire.
 dans le département de l'Essonne, elle relie Corbeil-Essonnes à Saint-Maurice-Montcouronne.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de la Haute-Savoie
 Routes de l'Essonne

026